Bald Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bald Butte (Kalifornien)
 Bald Butte (Fergus County, Montana, 1060 m)
 Bald Butte (Fergus County, Montana, 1236 m)
 Bald Butte (Fergus County, Montana, 1558 m)
 Bald Butte (Fergus County, Montana, 1709 m)
 Bald Butte (Lewis and Clark County, Montana)
 Bald Butte (McCone County, Montana)
 Bald Butte (North Dakota)
 Bald Butte (Harney County, Oregon)
 Bald Butte (Hood River County, Oregon)
 Bald Butte (Lake County, Oregon)
 Bald Butte (Lane County, Oregon, 1041 m)
 Bald Butte (Lane County, Oregon, 1216 m)
 Bald Butte (Lane County, Oregon, 529 m)
 Bald Butte (Marion County, Oregon)
 Bald Butte (Columbia County, Washington)
 Bald Butte (Okanogan County, Washington)
 Bald Butte (Whitman County, Washington)
 Bald Butte (Niobrara County, Wyoming, 1367 m)
 Bald Butte (Niobrara County, Wyoming, 1652 m)